Hazelton kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Hazelton (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Hazelton, Idaho, Jerome County, 
 Hazelton, North Dakota, ort, Emmons County, 
 Hazelton, Kansas – en ort i Barber County